Boven-Coppename (ressort), ressort in Suriname
 Boven-Coppename (rivier), rivier in Suriname